НАТО бомбардовање се може односити на:

 НАТО бомбардовање Републике Српске
 НАТО бомбардовање Републике Српске Крајине
 НАТО бомбардовање Савезне Републике Југославије